Le Miroir magique peut désigner :

Un objet
 Un miroir magique, miroir appartenant au domaine du merveilleux

Un personnage de fiction
Le miroir magique, personnage du film Disney Blanche-Neige et les Sept Nains.

Un ballet
Le Miroir magique, ballet de Marius Petipa

Cinéma
Le Miroir magique, un film français de Segundo de Chomón, sorti en 1908
Le Miroir magique, un film portugais de Manoel de Oliveira, sorti en 2005
 Miroir magique!, une société de production de films